Código Comercial de Macau
 Código comercial do Brasil
 Código Comercial Português de 1833

Desambiguação